Николай Чайковский:
 Чайковский, Николай Васильевич (1850/51—1926) — российский политический деятель, участник народнического движения.
 Чайковский, Николай Ильич (1838—1910) — русский инженер путей сообщения, действительный статский советник; старший брат П. И. Чайковского.
 Чайковский, Николай Иванович (1857—?) — российский военачальник, генерал-майор.
 Чайковский, Николай Николаевич (1891—1919) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.